

Wydarzenia 

 18 czerwca – Rusowie po raz pierwszy zaatakowali Konstantynopol.
 20 grudnia – Ethelbert został królem Wesseksu.

Zmarli 
 Cảm Thành – wietnamski mistrz thiền ze szkoły vô ngôn thông.

860